Piskorski ist der Familienname folgender Personen:

 Józef Piskorski (1913–1976), polnischer Politiker
 Krzysztof Piskorski (* 1982), polnischer Schriftsteller
 Martin Piskorski (* 1988), österreichischer Opernsänger der Stimmlage Tenor
 Mateusz Piskorski (* 1977), polnischer Politiker
 Paweł Piskorski (* 1968), polnischer Politiker
 Sebastian Piskorski (1636–1707) polnischer Jurist und Autor